

Codici 
 tgd – codice ISO 639-3 della lingua ciwogai
 TGD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Podgorica, Podgorica, Montenegro

Musica 
 TGD (Trzecia Godzina Dnia) – coro gospel polacco